Snowmass bezeichnet:

 Snowmass (Colorado), Ort im US-Bundesstaat Colorado

Siehe auch:
 Trappistenabtei Snowmass